Panga může být:

 Panga (město) – město v Burkině Faso
 Panga (Mustjala) – vesnice v obci Mustjala v estonském kraji Saaremaa
 Panga (Ridala) – vesnice v obci Ridala v estonském kraji Läänemaa